Armagnac
 Armagnac – acquavite di vino francese
 Armagnac – antica provincia francese, nella Guascogna
 Contea d'Armagnac – contea francese